Als Eosin werden verschiedene eng verwandte chemische Substanzen bezeichnet, die als Farbstoffe eingesetzt werden:

 Eosin B, auch Eosin bläulich (C.I. Acid Red 87)
 Eosin Y, auch Eosin gelblich (C.I. Acid Red 91); ein in der Histologie häufig verwendeter Farbstoff

Siehe auch:
 Eosin Hill